Ак-Таш — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Ак-Таш (Акташ) — село в Кара-Суйском районе Ошской области.
 Ак-Таш — село в Манасском районе Таласской области.

Россия 
 Ак-Таш — название исчезнувшего села Правдино Джанкойского района Крыма до 1948 года.

См. также 
Акташ